Karl-Johan Westberg – fondista svedese
 Quentin Westberg – calciatore statunitense